Turun Palloseura, známější pod zkratkou TPS, je finský fotbalový klub z města Turku, hrající nejvyšší fotbalovou soutěž – Veikkausliigu. Do roku 1975 se klub stal osmkrát finským šampionem, ale od té doby se pouze dvakrát dostal na 3. příčku. Naposled v sezoně 2007. V roce 2000 klub na dva roky sestoupil do druhé ligy Ykkönen.

Úspěchy 
 Mistr finské ligy: - 8x (1928, 1939, 1941, 1949, 1968, 1971, 1972, 1975)
 Finský fotbalový pohár – 3× vítěz (1991, 1994, 2010), 3× finalista (1996, 1997, 2005)

Evropské poháry 

Vysvětlivky: PK – předkolo, 1PK – první předkolo, 2PK – druhé předkolo, EP – Evropský pohár, PVP – Pohár vítězů poháru, SK – skupinová fáze, ČF – čtvrtfinále, SF – semifinále, 1K – první kolo

Externí odkazy 
 
 TPS Fan-stránky

Finské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922
Sport v Turku